«Прощание» () — американский трагикомедийный фильм 2019 года, снятый режиссёром Лулу Ванг, которая также написала сценарий к фильму. В главных ролях — Аквафина, Ци Ма, Дайана Лин, Чжао Шужень, Лу Хонг и Цзян Юнбо.

Фильм получил награду «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле (Аквафина), а также номинацию в категории «лучший фильм на иностранном языке». Также фильм был номинирован на премию BAFTA в категории «лучший неанглоязычный фильм».

Сюжет 

Начинающая писательница китайского происхождения уже несколько лет живёт в США. Все это время она не может перестать думать о своей семье, особенно, о своей любимой бабушке. Внезапно выясняется, что бабушка смертельно больна и ей осталось жить совсем недолго. Члены семьи решили не сообщать больной о скорой смерти, чтобы не расстраивать. Вместо этого было решено устроить грандиозный праздник, на котором все смогут попрощаться с умирающей женщиной.

В ролях

Релиз 
Премьера фильма состоялась 25 января 2019 года на 35-м кинофестивале «Сандэнс». В январе 2019 года A24 приобрела права на распространение фильма на территории США. Фильм вышел в прокат 12 июля 2019 года.

Критика 
На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 98 % на основе 321 отзыва со средней оценкой 8,54/10. На Metacritic фильм имеет средневзвешенный балл 89 из 100 на основе 47 рецензий, что указывает на «всеобщее признание».

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2019 года
Комедийно-драматические фильмы США
Фильмы о раке
Фильмы A24